На футбольном турнире летних Олимпийских игр 2008 в Пекине приняли участие 16 мужских команд. Участвуют специальные олимпийские сборные — 18 игроков, из которых 15 должны быть рождены позже 1 января 1985 года, а также в составе должно быть не менее двух вратарей. Национальные олимпийское комитеты должны заявить своих спортсменов до 23 июля 2008 года.

Звёздочкой (*) отмечены игроки, которые родились ранее 1 января 1985 года, а буквой «к» — футболисты, бывшие капитанами во время матчей. Футболисты, имеющие номера выше 18 были включены в ходе турнира вместо одного из игроков основного состава.

Группа A

Австралия

Аргентина

Кот-д’Ивуар

Сербия

Группа B

Нигерия

Нидерланды

США

Япония

Группа C

Бельгия

Бразилия

Китай

Новая Зеландия

Группа D

Гондурас

Италия

Камерун

Южная Корея

Ссылки 
 Составы команд на сайте ФИФА 

2008 год в футболе
Составы футбольных команд на Олимпийских играх